Galei (schip)
 Galei (druktechniek)